

Tabela

Mecze

Szwajcaria - Czechy 
Sobota, 7 czerwca 2008
18:00 – St. Jakob-Park, Bazylea – Widzów: 39 730

 Sędzia główny: Roberto Rosetti (Włochy)
 Asystenci:
 Alessandro Griselli (Włochy)
 Paolo Calcagno (Włochy)

Portugalia - Turcja 
Sobota, 7 czerwca 2008
20:45 – Stade de Genève, Genewa – Widzów: 29 106

 Sędzia główny: Herbert Fandel (Niemcy)
 Asystenci:
 Carsten Kadach (Niemcy)
 Volker Wezel (Niemcy)

Czechy - Portugalia 
Środa, 11 czerwca 2008
18:00 – Stade de Genève, Genewa - Widzów: 29 016

 Sędzia główny: Kiros Wasaras (Grecja)
 Asystenci:
 Dimitris Bozartzidis (Grecja)
 Dimitris Saraidaris (Grecja)

Turcja - Szwajcaria 
Środa, 11 czerwca 2008
20:45 – St. Jakob-Park, Bazylea – Widzów: 39 730

 Sędzia główny: Ľuboš Micheľ (Słowacja)
 Asystenci:
 Roman Slysko (Słowacja)
 Martin Balko (Słowacja)

Szwajcaria - Portugalia 
Niedziela, 15 czerwca 2008
20:45 – St. Jakob-Park, Bazylea – Widzów: 39 730

 Sędzia główny: Konrad Plautz (Austria)
 Asystenci:
 Egon Bereuter (Austria)
 Markus Mayr (Austria)

Czechy - Turcja 
Niedziela, 15 czerwca 2008
20:45 – Stade de Genève, Genewa – Widzów: 29 016

 Sędzia główny: Peter Fröjdfeldt (Szwecja)
 Asystenci:
 Stefan Wittberg (Szwecja)
 Henrik Andren (Szwecja)

 

A